Conduit – album dei Funeral for a Friend del 2013
 Conduit – personaggio dei fumetti DC Comics
 Conduit – cavallo da corsa
 Conduit – azienda informatica
 Conduit – software open-source